(1989- ), footballeur russe,
Bahram Mansourov (1911–1985), musicien azéri,
 (1983- ), lutteur,
Eldar Mansurov (1952- ), musicien et compositeur,
Fərid Mansurov (1982- ), lutteur azéri,
 (1928–2010), personnalité soviético-russe.